Łacińska nazwa Litu – pierwiastka chemicznego
 Lithium – singel Nirvany
 Lithium – singel Evanescence
 Lithium – wieś w USA